Janovice est un toponyme qui peut désigner :

Janovice, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Janovice nad Úhlavou, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Janovice v Podještědí, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Červené Janovice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Uhlířské Janovice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Velké Janovice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Vrchotovy Janovice, une commune du district de Benešov , dans la région de Bohême-Centrale.